De Grand Prix-wegrace van China 2007 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 6 mei 2007 op het Shanghai International Circuit nabij Shanghai, China.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
China